Amerikai Egyesült Államok
 Concrete (Colorado)
 Concrete (Észak-Dakota)
 Concrete (DeWitt megye, Texas)
 Concrete (Guadalupe megye, Texas)
 Concrete (Washington)

Zene
 Concrete (Izzy Stradlin-album)
 Concrete (Fear Factory-album)
 Concrete (Pet Shop Boys-album)
 Concrete (Sunny Sweeney-album)
 Concrete, Shame-dal